La Categoria 73 kg (conosciuta anche come Pesi leggeri) è stata la terza categoria di peso alle Olimpiadi di Atene 2004. Hanno partecipato 34 atleti. Le gare si sono svolte il 16 agosto.

Primo turno 
Essendoci più di 32 atleti in gara, si sono svolti due incontri di qualificazione per ridurre a 32 il numero dei judoka.
  Leandro Guilheiro () b. Kiyoshi Uematsu ()
  Jimmy Pedro () b. Sagdat Sadykov ()

Tabellone principale

Ripescaggi 
Gli atleti eliminati dai 4 semifinalisti nei primi rounds del tabellone principale sono passati ai ripescaggi: questi incontri hanno stabilito i vincitori delle medaglie di bronzo.

Judo ai Giochi della XXVIII Olimpiade